Высшая категория 2019/2020 () — 81-й сезон чемпионата Албании по футболу. Он начался 24 августа 2019 года и закончился 29 июля 2020 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Кастриоти» и «Камза». Их заменили «Влазния» и «Бюлис», выигравшие свои группы на втором этапе Первого дивизиона.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Стыковые матчи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Албании на soccerway 

Чемпионат Албании по футболу
Албания
Спорт в Албании в 2019 году
Спорт в Албании в 2020 году
Албания